Szabó Sámuel (?1747–1789) református lelkész, tanár 
 Szabó Sámuel (abrudbányai, 1756–1856) unitárius lelkész, tanár, műfordító
 Szabó Sámuel (bágyoni, 1829–1905) tanár, történész, néprajzi gyűjtő
 Szabó Sámuel (1908–1993) helytörténész

Hasonló nevű
 Vári Szabó Sámuel (1813–1894) lelkész, növénynemesítő

Jegyzetek